Lauderdale County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lauderdale County (Alabama)
 Lauderdale County (Mississippi)
 Lauderdale County (Tennessee)